Front Row si può riferire a:
Front Row – Software della Apple
Front Row – Programma radiofonico
Front Row – Singolo del gruppo musicale Metric